La  è una ferrovia a scartamento ridotto di 274,4 km situata nelle regioni del Chūbu e del Tōhoku in Giappone, e interamente gestita da JR East. La ferrovia segue la costa del Mar del Giappone per quasi tutta la sua lunghezza e connette Niigata con Akita. Il nome della linea deriva dai nomi delle antiche province, Dewa (出羽) ed Echigo (越後).

Caratteristiche della rete

Lunghezza totale: 274,4 km (Fukushima–Aomori, Tsuchizaki–Akitakō)
Operatori e distanza:
East Japan Railway Company (servizi e binari)
 Niitsu — Akita: 271,7 km
Japan Freight Railway Company (servizi merci e binari)
Sakata — Sakata-Minato: 2,7 km
Japan Freight Railway Company (servizi merci)
 Niitsu — Akita: 271,7 km
Scartamento: ridotto, 1067 mm
Numero di stazioni: 61
Binari:
Vedi l'elenco stazioni per dettagli
Elettrificazione:
 Niitsu — Murakami: 1,500 V CC
 Murakami — Akita: 20 kV CA 50 Hz
Segnalamento ferroviario: ATS
Massime velocità:
 Niitsu — Murakami: 120 km/h
 Murakami — Imagawa: 100 km/h
 Imagawa — Sanze: 95 km/h
 Sanze — Sakata: 120 km/h
 Sakata — Akita: 95 km/h

Stazioni

Note

Altri progetti 

Ou